Thomson River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Thomson River (Cooper Creek), ein Quellfluss des Cooper Creek
 Thomson River (Victoria), ein Nebenfluss des Latrobe River

Siehe auch:
 Thompson River